Via crucis steht für:
 die lateinische Bezeichnung von Kreuzweg, einen dem Leidensweg Christi nachgebildeten Wallfahrtsweg
 Via crucis (Liszt) ein Vokalwerk von Franz Liszt